33rd Street peut faire référence à :
 plusieurs stations de métro situées sur la 33e rue de Manhattan, à New York, dont :
 33rd Street, station de la ligne IRT Lexington Avenue (service 6) du métro de New York ;
 33rd Street, station du réseau de métro PATH reliant New York et le New Jersey ;
 33rd Street – Rawson Street, station de la ligne IRT Flushing (service 7) du métro de New York, située sur la  de Queens.